Karabin małokalibrowy leżąc, 50 m to jedna w sześciu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1960 w Rzymie. Wystartowało 85 zawodników z 45 krajów.

Rozegrano dwie rundy: kwalifikacyjną i finałową.

Rekordy

Wyniki

Runda kwalifikacyjna 
Runda kwalifikacyjna odbyła się 9 września. Każdy ze strzelców oddawał 40 strzałów w czterech seriach. Zawodnicy startowali w dwóch grupach. Do finału kwalifikowało się 54 strzelców z najlepszymi wynikami.

Grupa 1

Grupa 2

Runda finałowa 
Runda finałowa odbyła się 10 września. Każdy ze strzelców oddawał 60 strzałów w sześciu seriach.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1960